Der Rajon Iwankiw (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Kiew im Norden der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 3616 km² und eine Bevölkerung von etwa 30.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Iwankiw.

Ende 1988 wurde das Rajonsgebiet um den aufgelösten Rajon Tschornobyl erweitert, dieser befand sich im Nordosten des heutigen Rajons.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Wyschhorod.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Kiew und war der flächenmäßig größte Rajon der Oblast. Er grenzte im Norden und Nordosten an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Brahin, Rajon Chojniki und Rajon Naroulja), im Osten an den Rajon Koselez (in der Oblast Tschernihiw) sowie auf einem kurzen Stück an den Rajon Tschernihiw, im Südosten an den Rajon Wyschhorod, im Süden an den Rajon Borodjanka, im Südwesten an den Rajon Malyn (in der Oblast Schytomyr), im Westen an den Rajon Narodytschi (Oblast Schytomyr) sowie im Nordwesten an den Rajon Poliske. Die Sperrzone von Tschernobyl nahm einen Großteil des Rajonsgebietes im Norden ein, die Stadt Prypjat wurde vom Rajon umschlossen, war aber kein Teil desselben.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Teteriw sowie dessen Zuflüsse Sdwysch, Scherewa (Жерева) und Bolotna (Болотна) sowie im Norden der Prypjat mit dem Zufluss Usch der Weresnja (Вересня), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 170 Metern, ein Großteil des Gebiets ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 26 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 80 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Iwankiw
Rajon Wyschhorod
Aufgelöst 2020